O 1º Batalhão de Forças Especiais (1º B F Esp) é a unidade de elite do Exército Brasileiro capacitada ao planejamento, condução e execução de operações de guerra irregular, contraterrorismo, fuga e evasão, inteligência de combate, contraguerrilha, guerra de resistência, operações psicológicas, reconhecimento estratégico, busca, localização e ataque a alvos estratégicos, assistência militar, Operações de Paz, Evacuação de Não Combatentes, Ajuda Humanitária, etc. É subordinado ao Comando de Operações Especiais, e o Comandos de acordo com a organização e adestramento do EB, trata-se de uma das principais unidade de elite da Força.

As operações do 1º BFEsp caracterizam-se por sua acentuada mobilidade estratégica. Seu emprego requer alto grau de sigilo, e suas operações apresentam considerável grau de risco, já que, em geral, são executadas em território hostil.

A fração de emprego do batalhão é o Destacamento Operacional de Forças Especiais (DOFEsp), integrado por 4 oficiais e 8 sargentos.

História

Operação Traíra 
Em 1991, guerrilheiros da Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC), adentraram o território brasileiro e atacaram um pequeno contingente de fronteira do Exército Brasileiro, a resposta foi imediata, e o até então Batalhão de Forças Especiais realizou em conjunto com outras unidades, uma operação de retaliação, a Operação Traíra. Nesta missão totalmente confidencial, Foi enviado do Rio de Janeiro grupamento de Forças Especiais. Após um período de dois meses de operações na floresta Amazônica, é revelado ao Ministro da Defesa e Publicado pelo Comando Militar; o sucesso da missão, no primeiro registro continha: "Missão foi um sucesso"… "não houve baixas nacionais" e o resultado foi o de 12 guerrilheiros mortos, inúmeros capturados, maior parte do armamento e equipamento recuperados, e desde então, nunca mais se soube de invasões das FARC em território brasileiro, e muito menos de ataques a militares brasileiros. Seis(6) combatentes receberam reconhecimento e uma homenagem em secreto e somente seus nomes de Guerra foram revelados:(Glaucio J Silveira; Alex B Castro; Marcelo B. Arruda, Francisco C Menezes, P.aulo F Souza.)

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Forças especiais do Brasil
Tropas de elite comandos do Brasil
Brigada de Operações Especiais
Forças Especiais, 1º Batalhão de